Seo-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Seo-myeon, Ulleung-gun, socken i Ulleung-gun, Norra Gyeongsang, 
 Seo-myeon, Chuncheon, socken i Chuncheon, Gangwon, 
 Seo-myeon, Yangyang-gun, socken i Yangyang-gun, Gangwon, 
 Seo-myeon, Namhae-gun, socken i Namhae-gun, Södra Gyeongsang, 
 Seo-myeon, Gyeongju, socken i Gyeongju, Norra Gyeongsang, 
 Seo-myeon, Suncheon, socken i Suncheon, Södra Jeolla, 
 Seo-myeon, Seocheon-gun, socken i Seocheon-gun, Södra Chungcheong, 
 Seo-myeon, Cheorwon-gun, socken i Cheorwon-gun, Gangwon, 
 Seo-myeon, Hongcheon-gun, socken i Hongcheon-gun, Gangwon,

Se även 
 Geumgangsong-myeon, socken i Uljin-gun, Norra Gyeongsang, som tidigare hette Seo-myeon,